

Табори — село в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства

Табори — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Табори — присілок, Оричівський район, Кіровська область
 Табори — село, районний центр, Свердловська область
 Табори — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Табори — село, Звягельський район, Житомирська область